

Låtlista
 Intro
 Tour de force
 Feedback
 Flux
 Helicopter
 Dead stars
 Go film
 Tabula rasa
 I am
 One world one sky
 Der Leiermann
 Wall of sound
 Stalker
 Babel
 cd-rom track (screen saver)

Musikalbum 2000
Album av Covenant